Åhléns City kan avse:

Åhléns City (Stockholm)
Åhléns City (Göteborg)
Åhléns City (Malmö)